Iglesia de San Matías puede referirse a:
 Iglesia Imperial de San Matías, iglesia situada en la ciudad de Granada, España.
 Iglesia de San Matías (Madrid), iglesia situada en la ciudad de Madrid (distrito de Hortaleza), España.
 Iglesia de San Matías Apóstol (Lota), iglesia situada en la ciudad de Lota, Chile.